Zaida kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Zaida (kommun i Marocko), Meknès-Tafilalet, Khénifra,

Pakistan 

 Zaida (ort), Nordvästra gränsprovinsen,

Spanien 

 Zaida (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Pakistanförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar